Gălășești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gălășești (Budeasa), Dorf im Kreis Argeș
 Gălășești (Suseni), Dorf im Kreis Argeș